Bristow puede referirse a:

Lugares 
 Bristow Cove (Alabama), lugar designado por el censo en el condado de Etowah, Alabama, Estados Unidos.
 Bristow (Iowa), ciudad en el condado de Butler, Iowa, Estados Unidos.
 Bristow (Misisipi), localidad en el condado de Monroe, Misisipi, Estados Unidos.
 Bristow (Nebraska), villa en el condado de Boyd, Nebraska, Estados Unidos.
 Bristow (Oklahoma), ciudad en el condado de Creek, Oklahoma, Estados Unidos.
 Bristow (Virginia), área no incorporada en el condado de Prince William, Virginia, Estados Unidos.
 Municipio de Bristow (Arkansas), municipio en el condado de Randolph, Arkansas, Estados Unidos.
 Municipio de Bristow (condado de Boyd, Nebraska), municipio en el condado de Boyd, Nebraska, Estados Unidos.

Personas 
 Abraham Bristow, ballenero y cazador de focas británico recordado por haber descubierto en agosto de 1806 las islas Auckland.
 Allan Bristow, exjugador, entrenador y general mánager de baloncesto estadounidense.
 Henry William Bristow, geólogo inglés

Personajes de ficción 
 Laura Bristow, es un personaje de la serie Alias.
 Jack Bristow, personaje de la serie Alias.
 Nicole Bristow, personaje de la serie Zoey 101.
 Sydney Bristow, personaje de la serie Alias.

Otros usos 
 Vuelo 56C de Bristow Helicopters, vuelo en helicóptero que volaba entre Aberdeen y las plataformas petrolíferas del Mar del Norte.